Medinilla bezeichnet
 die Pflanzengattung der Medinillen
 die Zimmerpflanze Medinilla magnifica
 Farallon de Medinilla, eine kleine Insel der Marianen 
 die Stadt Medinilla in der spanischen Provinz Ávila
 Medinilla (Ávila), Gemeinde in Spanien

Medinilla ist der Familienname von
 Baltasar Elisio de Medinilla (1585–1620), spanischer Poet
 Diego de Ospina y Medinilla, Begründer der kolumbianischen Stadt Neiva (Hauptstadt des Departamento del Huila)
 Hilarión Medinilla, Titelrolle im mexikanischen Film „Adiós juventud“ (1943)
 Josè de Medinilla y Pineda, spanischer Gouverneur auf den Marianen im 19. Jahrhundert
 Juan de Medinilla, Missionar auf der Insel La Palma um 1758
 Raquel Mena Medinilla, Bürgermeister der Stadt Alpandeire in der spanischen Provinz Málaga